ЛП-33
 ЛП-33 — прицепная модификация трамвая ЛМ-33
 ЛП-33 — сучкорезная машина